Lukavac bezeichnet:
 Lukavac, Kleinstadt und Gemeinde bei Tuzla in Bosnien und Herzegowina
 Lukavac (Nevesinje), Ort in der Gemeinde Nevesinje in der östlichen Herzegowina
 Lukavac (Kruševac), Ort in der Gemeinde Kruševac im serbischen Bezirk Rasina
 Lukavac (Valjevo), Ort in der Gemeinde Valjevo im serbischen Bezirk Kolubara
 die Orte Begov Lukavac und Suvi Lukavac in der Gemeinde Istog im Kosovo
 Lukavac (Name), südslawischen Familiennamen